Сибилла Саксен-Кобург-Готская () () (1908—1972) — принцесса Швеции, мать короля Карла XVI Густава.

Биография 
Сибилла Саксен-Кобург-Готская — дочь Карла Эдуарда, герцога Саксен-Кобург-Готского и Виктории Аделаиды Шлезвиг-Гольштейн. По отцу она была правнучкой Виктории, королевы Великобритании. Её дед, принц Леопольд — четвёртый сын королевы Виктории.

Родилась в городе Гота, Тюрингия, Германия. 19 октября 1932 года Сибилла Саксен-Кобург-Готская вышла замуж за Принца Швеции Густава Адольфа, герцога Вестерботтенского. На протяжении её брака, шведская пресса часто писала о том, что подобно своему отцу, принцесса Сибилла поддерживала национал-социалистическую партию.

Она не стала королевой, так как её муж погиб в авиационной катастрофе в 1947 году, до начала правления своего отца Густава VI Адольфа. Наследником престола стал их сын Карл XVI Густав, внук Густава VI.

Семья 
У Сибиллы Саксен-Кобург-Готской и Принца Густава Адольфа было четыре дочери и один сын:
 Маргарет (1934)
 Биргитта (1937)
 Дезире (1938)
 Кристина (1943)
 Карл XVI Густав (1946)

Генеалогия

Примечания 

принцессы Саксен-Кобург-Готские
Принцессы Швеции